Niemcy:
 Cölln – dawne miasto, od 1709 część Berlina
 Cölln – dzielnica Miśni
 Cöln (Cölln) – wariant niemieckiej pisowni miasta Köln, pol. Kolonia
 Neu-Cölln – dawna dzielnica Berlina

Osoby:
 Detlef Cölln – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Kölln
 Mannweiler-Cölln